El Coco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Coco, Gutiérrez Zamora, ort, 
 El Coco, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 
 El Coco, San Luis Potosí, ort, Santa Catarina, 
 El Coco, Guerrero, ort, 
 El Coco, Isla, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar